Alfaro, község Spanyolországban, La Rioja autonóm közösségben
Alfaro, az elevenszülő fogaspontyfélék családjába tartozó nem